Liebowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Liebowitz (* 1953), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Harold Liebowitz (1924–2004), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur und Präsident der National Academy of Engineering
 Jack Liebowitz (1900–2000), US-amerikanischer Publizist
 Michael Liebowitz, US-amerikanischer Psychiater
 Ronald D. Liebowitz (* 1957), US-amerikanischer Geograph und Hochschullehrer
 Stan Liebowitz (* 1950), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Leibowitz
 Leibovitz
 Lebowitz